Книпо́вич — фамилия. Известные носители:

 Книпович, Евгения Фёдоровна (1898—1988) — советский литературовед, критик.
 Книпович, Лидия Михайловна (1856—1920) — деятель революционного движения России.
 Книпович, Николай Михайлович (1862—1939) — русский и советский зоолог, член-корреспондент (1927), почётный член Академии наук СССР.
 Книпович, Татьяна Николаевна (1896—1975) — советский археолог-антиковед, профессор ЛГУ,
 Книпович, Фёдор Михайлович (1858—1918) — Вазаский губернатор 1903—1906, директор канцелярии Финляндского генерал-губернатора.

Разное 
 Николай Книпович — научно-исследовательское судно, названное в честь Николая Михайловича Книповича.
 Книпович — мыс, крайняя северная точка острова Виктория.

См. также 
 Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н. М. Книповича
 Улица Книпович — в 1976-2021 гг. название Смоляной улицы в Санкт-Петербурге.
 Улица Академика Книповича — улица в Мурманске.